Kilián Zoltán (1888–1962) író, újságíró
Kilián Zoltán (1967?) basszusgitáros, a Korai Öröm alapító tagja